Trevorrow est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Colin Trevorrow (1976-), réalisateur américain ;
 John Trevorrow (1949-), coureur cycliste australien.

Patronyme anglais